Jméno a příjmení Jaroslav Melichar nosí více osob:

 Jaroslav Melichar (* 1949) – československý fotbalista, záložník
 Jaroslav Melichar (politik) (* 1938) – český politik
 Jaroslav Melichar (profesor) (* 1954) – český středoškolský profesor

Související články 
 Melichar (rozcestník)